Miejscowości w USA:
 Draper – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Jones
 Draper – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Denton
 Draper – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Salt Lake
 Draper – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sawyer
 Draper – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Pulaski

Gminy w USA:
 Draper (ang. Draper Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Jones
 Draper (ang. Draper Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sawyer

Inne
 Don Draper – postać fikcyjna, główny bohater serialu Mad Men